Brasidas (persoon), Spartaans veldheer
 Brasidas (geslacht), geslacht van Phasmatodea